Fuggerei (Augsburg), het eerste hofje (sociale huisvesting) ter wereld, in Augsburg
 Fuggerei (Schwäbisch Gmünd), een koopmanshuis/herenhuis in Schwäbisch Gmünd.